Cristoforo Giarda – vescovo cattolico italiano
 Mino Giarda – regista cinematografico e sceneggiatore italiano
 Piero Giarda – economista e accademico italiano